US Open 2013 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner. Det var den 133. udgave af US Open og den fjerde Grand Slam-turnering i 2013. Den blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i Flushing, Queens, New York City, USA i perioden 26. august – 9. september 2013.

For første gang blev herresinglefinalen programsat mandag aften, således at hovedturneringen varede hele 15 dage.

Pengepræmier

Resultater

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Eksterne henvisninger 

 US Open

2013
WTA Tour 2013
ATP World Tour 2013